Ararat je lahko:
 Ararat - gora
 Provinca Ararat
 Ararat (mesto)
 Ararat (2002 film)